Теудр Великий (; 520—584) — второй сын и наследник короля Арморики Хоэля Старшего.

Возможно, что Теудр родился тогда, когда его отец Хоэль находился в изгнании. Он был вторым сыном Хоэля. Старшим был Руфон, отказавшийся от власти. Детство своё Теудр провёл в Бретани. Хоэль заключил союз с правителем Бро-Эреха Маклию. Однако после того как Хоэль умер в 545 году и его сыновья разделили власть, Маклию порвал союз и вторгся в земли сыновей Хоэля. В 547 году был разбит и убит в битве Хоэль Младший. Тогда же Теудр бежал в Думнонию.

Он утвердился в Карнсеу в устье Хайле в Корнуолле как правитель района Пенвит. Именно здесь Теудр приобрёл себе репутацию нечестивца, отворнувшегося от ирландских святых, и даже убившего некоторых из них.

В конце концов он сумел собрать силы для вторжения в Арморику и захватил своё законное наследство. Маклию и его старший сын, Якоб, были разгромлены и убиты в большой битве в 577 году. По отношению к Вароху, младшему сыну Маклию, Теудр проявил великодушие и позволил ему остаться у власти в Бро-Эрехе. Теудр, возможно, умер вскоре после этого.

Теудру наследовали его сын Мейриг и сын Хоэля Младшего Алайн.

Ссылки 
 Teudric, King of Cornouaille & Penwith

Правители Бретани
Правители Европы VI века
Персоналии Бретани VI века